Steindachneridion är ett släkte av fiskar. Steindachneridion ingår i familjen Pimelodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Steindachneridion